Kravaře má více významů:
 Kravaře (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Kravaře – město v okrese Opava
 Zámek Kravaře – zámek v Kravařích v okrese Opava
 Kravařsko – historické území na Novojičínsku